Helligdag kan henvise til flere artikler:

 Helligdag – en religiøst bestemt kalenderdag
 Officielle danske helligdage – helligdage i Danmark
 Helligdag (undladelse) – betegnelse for et ufærdigt område ved arbejdsopgaver, som f.eks. malearbejde eller rengøring

 Helligdagskaktus – plantearter oprindeligt fra Brasilien